ChannelEngine, proveïdor global de serveis d'integració de comerç electrònic de mercat
 Channel 101, festival mensual de curtmetratges a Los Angeles
 Channel 101 NY, festival mensual de curtmetratges a Nova York
 Channel 3, cadena de televisió tailandesa
 Channel 4, canal de televisió del Regne Unit
 Channel 7, cadena de televisió tailandesa
 Channel Islands Beach, població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Channel Islands National Park, parc nacional als Estats Units que inclou cinc de les vuit Illes del Canal
 Channel Islands of California, arxipèlag de vuit illes situades a l'oceà Pacífic
 Channel Tunnel, túnel que creua el Canal de la Mànega, unint França amb Anglaterra
 Channel hopping, tècnica de modulació en espectre eixamplat
 Channel nº4, magazín de televisió espanyol